4-й чемпионат Белоруссии по футболу проходил с 13 июля 1994 года по 23 июня 1995 года. Это был последний чемпионат, проведённый по системе «осень-весна». Со следующего сезона начался переход на «весна-осень». Также в последний раз в чемпионате за победу команде начислялось два очка. Со следующего сезона произошёл переход на трёхочковую систему. Победителем четвёртый раз подряд стало минское «Динамо».

Участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клубы, вышедшие в Первую лигу из Второй лиги:
 «Обувщик (Лида)» (1-е место во Второй лиге сезона 1993/94)

Клубы, покинувшие Первую лигу по итогам сезона 1993/94:
 «Строитель (Старые Дороги)»

Переименования команд по ходу сезона:
 КИМ сменил название на «Двина».
 «Фандок» сменил название на «Бобруйск».

Итоговая таблица 

Из регламента чемпионата 1994/95:
в случае равенства очков у двух или более команд места определяются:
  — по большему числу побед во всех матчах чемпионата;
  — по результатам игр между собой; («Торпедо» Могилёв — ФК Бобруйск"" 3:0 и 3:0)
  — по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах.

Результаты матчей

Статистика 
 Самый посещаемый клуб — «Двина» (средний показатель — 2940 зрителей).
 Самый низко посещаемый клуб — «Локомотив (Витебск)» (средний показатель — 1240 зрителей).
 На счету хозяев 110 выигрышей (67,5 %), гостей — 53 (32,5 %).
 Самый успешный клуб в домашних матчах — «Динамо-93» (25 очков из 30).
 Самый успешный клуб в выездных матчах — «Динамо Минск» (24 очка из 30).
 Самый популярный счёт — 1:0 (52 матча).
 Наибольшее количество крупных побед — «Динамо Минск» (12).
 Наибольшее количество крупных поражений — «Локомотив (Витебск)» (11).
 179 футболистов забили как минимум один мяч.
 Зафиксировано 8 хет-триков и 53 дубля.
 Реализовано 47 пенальти из 58 назначенных (81 %).
 Самая крупная победа — 7:0 (матч «Динамо Минск» — «Фандок», 2 раза в матчах «Торпедо Минск» — «Локомотив (Витебск)»).
 Самый крупный счёт — 9:3 (матч «Динамо Минск» — «Гомсельмаш»).

Лучшие бомбардиры

Гол+пас

Примечания

См. также 
 Вторая лига Белоруссии по футболу 1994/1995
 Третья лига Белоруссии по футболу 1994/1995
 Кубок Белоруссии по футболу 1994/1995

Ссылки 
 На klisf.info
 На www.rsssf.com Примечание: несколько команд набрали 28 очков, на сайте RSSSF они в таблице размещены неправильно.
 Статистика на teams.by

Чемпионат Белоруссии по футболу
Футбол в Европе в 1994 году
Футбол в Европе в 1995 году
Спорт в Белоруссии в 1994 году
Спорт в Белоруссии в 1995 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995